L'olingo de Harris (Bassaricyon lasius) és una espècie d'olingo de Sud-amèrica que viu a la Serralada Central de Costa Rica. Es considera que manquen dades per avaluar l'estat de conservació d'aquesta espècie a causa de la incertesa de la seva taxonomia.

Referències 

Olingos